

Astronomia
 4025 Ridley – asteroide della fascia principale

Geografia
Regno Unito
 Ridley (Cheshire) – parrocchia civile di Cheshire East (Cheshire, Inghilterra)
 Ash-cum-Ridley – villaggio del distretto di Sevenoaks (Kent, Inghilterra)
Stati Uniti d'America
 Ridley Township – villaggio della contea di Delaware (Pennsylvania)

Persone
 Daisy Ridley – attrice
 Henry Nicholas Ridley – botanico e geologo
 Jack Ridley – aviatore e ufficiale
 John Ridley – scrittore, attore, sceneggiatore e regista
 John Ridley Stroop – psicologo
 Judith Ridley – attrice
 Matthew Ridley, IV visconte Ridley – nobile
 Nicholas Ridley – religioso e teologo britannico
 Nicholas Ridley – politico britannico
 Philip Ridley – artista e scrittore
 Roger Ridley – cantante e chitarrista
 Stevan Ridley – giocatore di football americano
 Yvonne Ridley – giornalista

Altro 
 Ridley – personaggio della serie di videogiochi Metroid
 Ridley – nome proprio di persona inglese maschile
 Ridley Bikes – marca di biciclette del Belgio